La Morita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Morita, Tamaulipas, 
 La Morita, Veracruz, Tantoyuca, 
 La Morita, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 La Morita, Querétaro Arteaga, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar